L'Intruse – film del 1913 diretto da Louis Feuillade
 L'Intruse – film del 1986 diretto da Bruno Gantillon